Cyrtaucheniidae är en familj av spindlar. Cyrtaucheniidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyrtaucheniidae 126 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cyrtaucheniidae